White Noise steht für:

 White Noise, Fachbegriff aus den Ingenieurwissenschaften und der Stochastik, siehe Weißes Rauschen
 White Noise (Band), britische Band
 White Noise (Sachbuch), Sachbuch über die rechtsextreme Musikszene
 White Noise, Roman von Don DeLillo (1985), siehe Weißes Rauschen (Roman)
 White Noise (2004), indischer Film von Vinta Nanda 
 den Originaltitel von Weißes Rauschen (Film), US-amerikanischer Film von Noah Baumbach (2022)
 White Noise – Schreie aus dem Jenseits, kanadisch-britisch-US-amerikanischer Film von Geoffrey Sax (2005)
 White Noise: Fürchte das Licht, kanadisch-US-amerikanischer Film von Patrick Lussier (2007), siehe White Noise – Schreie aus dem Jenseits #Fortsetzung